Polac peut désigner :
 Michel Polac (1930-2012),  journaliste français ;
 nom albanais de la ville de Poljance (Kosovo).

Voir aussi